Ребекка Хемсе (, 4 августа 1975, Эверъярна (ныне Ярна), коммуна Сёдертелье) — шведская актриса театра и кино.

Биография 
Выступала на сцене стокгольмского Teater Galeasen, Драматического театра Мальмё. Работает в Королевском драматическом театре в Стокгольме (Драматен). Наиболее известна по роли дочери детектива в телевизионном сериале Мартин Бек (1997—2009).

В 2004 участвовала в экспериментальном фильме-интервью шведского фотографа Мириам Бекстрём Ребекка.

Роли в театре 
 2004: Рыцарская башня (Эрик Юхан Стагнелиус)
 2005: Платонов (А. П. Чехов)
 2006: Федра (Еврипид)
 2007: Игра снов (Стриндберг, пост. Матс Эк)
 2007: Перчатка (Бьёрнстьерне Бьёрнсон)
 2008: Казимир и Каролина (Эден фон Хорват)
 2008: Гамлет (Шекспир)
 2009: Скупой (Мольер)
 2010: Замок в Швеции (Франсуаза Саган)

Роли в кино 
 1993: Sökarna (Даниэль Фриделль, Петер Картрьерс)
 1995: Sebastian (Свенд Вам)
 1996: Nu är pappa trött igen! (Мария-Луиза Экман)
 1999: Happy End (Кристина Улофсон)
 2001: Syndare i sommarsol (Даниэль Альфредсон)
 2002: Музыка для свадеб и похорон/ Musikk for bryllup og begravelser (Унни Страуме)
 2003: Детали/ Detaljer (Кристиан Петри)
 2004: Призрак озера/ Strandvaskaren (Микаэль Хофстрём)
 2007: История чужой любви/ Kærlighed på film (Оле Борнедаль)

Примечания

Ссылки 
 На сайте театра Драматен
 На сайте IMDB

Персоналии по алфавиту
Актрисы Швеции
Родившиеся в 1975 году